Aetna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Aetna Township (Illinois)
 Aetna Township (Kansas)
 Aetna Township (Mecosta County, Michigan)
 Aetna Township (Missaukee County, Michigan)
 Aetna Township (Minnesota)